Винокуров Андрій Валерійович — український велогонщик, призер чемпіонатів Європи.
 Винокуров Аркадій Михайлович — український і австрійський скрипаль, диригент, заслужений артист УРСР.
 Винокуров Дмитро Валерійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Винокуров Євген Михайлович — російський поет.
 Винокуров Ілля Єгорович (1895—1957) — 1-й секретар Якутського обласного комітету ВКП(б), голова Ради міністрів Якутської АРСР. Депутат Верховної ради СРСР 2-го і 3-го скликань.
 Винокуров Михайло Васильович — доктор технічних наук, професор.
 Винокуров Олександр Миколайович — казахський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Винокуров Олександр Миколайович — народний комісар охорони здров'я УСРР.
 Винокуров Олексій Борисович — білоруський хокеїст, нападник.
 Винокуров-Чагилган Ілля Дорофійович — якутський поет.

Див. також 
 

Російські прізвища